Friedericiella pacifica är en ringmaskart som först beskrevs av Friedrich 1956.  Friedericiella pacifica ingår i släktet Friedericiella och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pacifica